Il doppio del Bell Challenge 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.
Raquel Kops-Jones e Abigail Spears erano le detentrici del torneo, ma non hanno preso parte a questa edizione del torneo.

Tatjana Maria e Kristina Mladenovic hanno sconfitto in finale Alicja Rosolska e Heather Watson per 7-65, 66-7, [10-7].

Teste di serie 

  Alicja Rosolska /  Heather Watson (finale)
  Līga Dekmeijere /  Petra Martić (primo turno)

  Tatjana Maria /  Kristina Mladenovic (campionesse)
  Lindsay Lee-Waters /  Megan Moulton-Levy (primo turno)

Wildcard 

  Stéphanie Dubois /  Heidi El Tabakh (primo turno)

  Grace Min /  Carol Zhao (secondo turno)

Tabellone

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Bell Challenge 2012
WTA Tour 2012